Ginsterspanner bezeichnet zwei Nachtfalter der Gattung Chesias:
 Früher Ginsterspanner (Chesias rufata)
 Später Ginsterspanner (Chesias legatella)